Molekulska formula -{C8H13NO2}- se može odnositi na:

 Arekolin
 Bemegrid
 Skopin